Kerley ist der Familienname der folgenden Personen:
 Fred Kerley  (* 1995), US-amerikanischer Leichtathlet
 Peter Kerley (1900–1979), irischer Radiologe